Kuik oder Van Kuik ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas von Kuik (auch Cuyk; † 1139), Bischof von Utrecht
 Frank Van Kuik (* 1981), belgischer Radrennfahrer
 Tiiu Kuik (* 1987), estnisches Topmodel

Siehe auch:
 Cuyk
 Keuk